Florent Mielants sr. (1887-1944), Belgisch pedagoog
 Herwig Hensen, pseudoniem van Florent Mielants jr. (1917-1989), Belgisch dichter en schrijver